Andre McCollum – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Andrew McCollum – imprenditore statunitense
 Betty McCollum – politica statunitense
 Bill McCollum – politico, avvocato e militare statunitense
 C.J. McCollum – cestista statunitense
 Errick McCollum – cestista statunitense
 Miles Parks McCollum, noto come Lil Yachty – rapper statunitense
 Rudy McCollum – politico e avvocato statunitense